Панівецька сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район
 Панівецька сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район